Дем:

 Дем — територіальний округ в Давній Аттиці.
  — територіальний округ в Греції:  910 демів за адміністративним поділом 1997 року,  від 326 до 332 демів з 2011 року, за програмою «Каллікратіс»
 Дем в біології — локальна популяція.

Див. також 
 Дім (значення)